Pulo Bandring (plaats), een plaats in Indonesië
Pulo Bandring (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing